Па́русников — русская фамилия.

Известные носители 
 Парусников, Александр Николаевич (1891—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Парусников, Александр Сергеевич (1879—1938) — священномученик, протоиерей, расстрелян 27 июня 1938 года на Бутовском полигоне под Москвой.
 Парусников, Иван Васильевич (1869—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Парусников, Михаил Павлович (1893—1968) — русский и белорусский советский архитектор, действительный член Академии Художеств, академик АН БССР, педагог, профессор, лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1968).
 Парусников, Николай Алексеевич (род. 1931) — советский, российский учёный-механик, профессор кафедры прикладной механики и управления мехмата МГУ, заслуженный профессор МГУ (2001), поэт, действительный член Академии навигации и управления движением (1995).